În spatele cortinei se poate referi la:

 În spatele cortinei (Behind That Curtain), roman din 1928 de Earl Derr Biggers cu detectivul Charlie Chan
 În spatele cortinei (film din 1929) (Behind That Curtain), film din 1929 regizat de Irving Cummings bazat pe romanul lui Biggers
 În spatele cortinei (film), film românesc din 1993 regizat de Bogdan Mustață.